Щетинкощеле́пні (Chaetognatha, від грец. χαίτη — «волосина» та γνάθος — «щелепа») — тип двобічно-симетричних тварин. Відомо 115 видів у 15 родах.

Це безхребетні морські тварини, тіло яких видовжене (довжина 0,5-10 см), напівпрозоре з хвостовим і бічними плавцями, вкрите багатошаровим епітелієм, як у хордових тварин. Кровоносної, дихальної та видільної систем немає. Особини двостатеві (гермафродити). Нервова система добре розвинута. На голові є два пучки сильних щетинок, здатних захоплювати здобич.

Щетинкощелепні є чітко відособленою групою не зовсім ясного систематичного положення. Вони мають ембріологічні ознаки, типові для вторинноротих (вторинний рот та ентероцелію — формування целома з випинів первинної кишки), але низка молекулярних досліджень показала їх належність до первинноротих (за даними роботи 2019 року, вони потрапляють у групу  разом із коловертками, гнатостомулідами та мікрощелепними). У викопному стані відомі з кембрію; дослідження методом молекулярного годинника показує, що вони могли виникнути в пізньому едіакарії.

До типу належить два класи — Archisagittoidea та Sagittoidea, з двома рядами (Aphragmophora та Phragmophora). В Чорному морі водиться 3 види цього типу (в тому числі ендемік цього моря — Sagitta euxina); в Азовському морі — один вид.

Примітки

Посилання 
 Catalogue of Life: 2012 Annual Checklist

Література 
 Barthélémy, R.M.; Chenuil, A.; Blanquart, S.; Casanova, J.-P.; Faure, E. 2007: Translational machinery of the chaetognath Spadella cephaloptera: a transcriptomic approach to the analysis of cytosolic ribosomal protein genes and their expression. BMC evolutionary biology, 7: 146. 
 Helmkampf, M.; Bruchhaus, I.; Hausdorf, B. 2008: Multigene analysis of lophophorate and chaetognath phylogenetic relationships. Molecular phylogenetics and evolution, 46: 206—214. 

Щетинкощелепні
Вториннороті
Типи тварин